Sezon (1961/1962) był 59. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 14 drużyn. 2 ostatnie zespoły spadły do drugiej ligi. Tytuł obroniła drużyna Vasas SC. Tytuł króla strzelców zdobył Lajos Tichy, którzy w barwach klubu Budapest Honvéd SE strzelił 23 gole.

Uczestnicy

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1961 w piłce nożnej
1962 w piłce nożnej